Paperino e il maragià del Verdestan è una storia a fumetti della Walt Disney, scritta e disegnata da Carl Barks.

Trama 
La storia inizia con il sindaco che viene cacciato via dall'ufficio di Paperone dopo che questi aveva rifiutato di prestargli dei soldi per la costruzione della statua di Cornelius Coot, fondatore della città. Poco dopo arriva in città un ricco maragià del Verdestan ritenuto da molti l'uomo più ricco del mondo. Il maragià del Verdestan dona 20.000$ al sindaco per la statua di Cornelius Coot. 
Paperino fa vedere a Paperone il giornale in cui si dice che il maragià del Verdestan è l'uomo più ricco del mondo e Paperone si arrabbia molto perché è lui l'uomo più ricco del mondo e decide quindi di dimostrarlo costruendo una statua di Cornelius Coot più alta (e più costosa) di quella del maragià del Verdestan. Inizia così una sfida tra Paperone e il Maragià. Chi costruirà la statua di Cornelius Coot più alta vincerà. Il sindaco però, dopo assurde pretese del Maragià, gli chiede di far costruire una statua diversa dalle altre, così il Maragià la fa costruire in suo onore. Alla fine vengono erette due statue, una con raffigurato il Maragià e l'altra di Paperone. Paperone vince decisamente e il Maragià diventa povero perché ha speso tutti i suoi averi per costruire decine di statue di Cornelius Coot; addirittura il sindaco gli fa togliere tutti i vestiti e lo fa andare in giro in una botte. 
Così il Maragià diventa un mendicante e quando Paperino chiede allo zio di dare almeno una moneta all'ex-maragià in modo che si compri del caffè, Paperone va su tutte le furie e lo insegue.

Edizione italiana 
Nella prima edizione italiana della storia Cornelius Coot viene chiamato Cornelio Ermogene.

Riferimenti successivi 
Il maragià del Verdestan viene nominato nella 3ª vignetta dell'ultima tavola de Il cuore dell'impero (undicesimo capitolo della saga di Paperon de' Paperoni di Don Rosa) in cui Paperone scopre che ha superato il maragià del Verdestan ed è diventato il papero più ricco del mondo.
Gli eventi di questa storia sono brevemente citati nel racconto di Don Rosa La prima invenzione di Archimede, secondo cui si sono svolti poco prima di Paperino e il ventino fatale.
Secondo la storia italiana del 1999 Quel tesoro di Cornelius, la statua fu completata ai tempi in cui Cornelius era ancora vivo, e lui stesso posò per il monumento per un totale di sette ore.
In Zio Paperone e l'ultima avventura del 2013, Paperone, in versione spettrale grazie ad un'invenzione di Archimede consiglia a Rockerduck di entrare in affari col maragià del Verdestan. Il giorno dopo, con l'aiuto di Filo Sganga travestito da gran visir, si traveste da segretario del maragià e convince il miliardario a firmare un accordo con lo stesso sovrano, mentre in realtà quest'ultimo sta restituendo a Paperone la proprietà della Collina Ammazzamotori precedentemente sottrattagli.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Zio Paperone
Carl Barks